

Зиґмунти — село в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Зиґмунти — село в гміні Крипно Монецького повіту Підляського воєводства